Cronología de la guerra ruso-ucraniana puede referirse a:
 Cronología de la guerra ruso-ucraniana (2014-2015)
 Cronología de la guerra ruso-ucraniana (2022)